Guglielmo VI è riferito a diversi regnanti:

Guglielmo VI di Aquitania
Guglielmo VI d'Assia-Kassel
Guglielmo VI del Monferrato